В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1977, який належав до категорії гран-прі, Бйорн Борг здобув титул, у фіналі перемігши Джона Ллойда 6-4, 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 
 Бйорн Борг (Чемпіон)
 Марк Кокс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors